Квалификация (отборочный турнир) 23-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в период с 1 июня 2002 по 8 июня 2003 года в категории «А» и с 31 мая 2002 по 28 июня 2003 года в категории «В». Всего в квалификации приняли участие 25 национальных сборных команд. Было разыграно 8 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Турция (страна-организатор), Россия, Италия, Болгария (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
 Категория «А»: Венгрия, Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Украина, Франция, Хорватия, Чехия.
 Категория «В»: Азербайджан, Австрия, Белоруссия, Бельгия, Дания, Израиль, Испания, Латвия, Португалия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция.

Категория «А»

Группа 1 
1.06.2002—8.06.2003

 2002 г.
 1 июня: Румыния — Чехия 3:1 (23:25, 25:16, 25:18, 25:21).
 2 июня: Украина — Венгрия 3:0 (25:13, 25:19, 25:17).
 8 июня: Венгрия — Чехия 2:3 (18:25, 27:25, 25:18, 17:25, 11:15); Румыния — Украина 1:3 (25:23, 22:25, 14:25, 13:25).
 15 июня: Румыния — Венгрия 3:0 (25:19, 25:23, 25:12); Чехия — Украина 1:3 (22:25, 25:21, 20:25, 18:25).
 22 июня: Венгрия — Румыния 0:3 (23:25, 27:29, 23:25).
 23 июня: Украина — Чехия 3:0 (25:22, 25:16, 25:18).

 2003 г.
 31 мая: Чехия — Венгрия 3:0 (25:22, 25:17, 25:18); Украина — Румыния 3:2 (18:25, 25:19, 25:21, 18:25, 15:8).
 7 июня: Венгрия — Украина 1:3 (20:25, 18:25, 25:19, 22:25).
 8 июня: Чехия — Румыния 3:1 (25:16, 25:19, 24:26, 25:12).

Группа 2 

 14—16.06.2002. (Франция)
 14 июня: Нидерланды — Греция 3:0 (25:18, 25:13, 25:19); Сербия и Черногория — Франция 3:2 (24:26, 25:13, 22:25, 25:9, 15:13).
 15 июня: Нидерланды — Сербия и Черногория 3:0 (25:15, 25:19, 25:14); Франция — Греция 3:0 (25:20, 25:21, 25:17).
 16 июня: Сербия и Черногория — Греция 3:0 (25:22, 25:21, 25:15); Нидерланды — Франция 3:0 (25:19, 25:16, 25:17).

 6—8.06.2003. Белград (Сербия и Черногория)
 6 июня: Греция — Франция 3:2 (25:22, 23:25, 24:26, 25:21, 15:12); Сербия и Черногория — Нидерланды 3:1 (18:25, 25:20, 25:17, 25:21).
 7 июня: Нидерланды — Франция 3:1 (25:20, 22:25, 25:20, 25:19); Сербия и Черногория — Греция 3:2 (18:25, 20:25, 25:20, 25:23, 15:11).
 8 июня: Греция — Нидерланды 3:2 (25:23, 22:25, 18:25, 25:18, 15:9); Сербия и Черногория — Франция 3:0 (25:21, 25:17, 25:16).

Группа 3 
1.06.2002—7.06.2003

 2002 г.
 1 июня: Словакия — Польша 3:2 (25:20, 23:25, 24:26, 25:19, 15:9).
 2 июня: Германия — Хорватия 3:0 (25:17, 25:19, 25:21).
 8 июня: Хорватия — Польша 0:3 (27:29, 18:25, 17:15);
 9 июня: Германия — Словакия 3:0 (25:20, 25:20, 25:8).
 15 июня: Словакия — Хорватия 3:0 (25:21, 25:19, 25:19); Германия — Польша 0:3 (23:25, 17:25, 19:25).
 22 июня: Хорватия — Словакия 2:3 (20:25, 27:25, 25:19, 22:25, 10:15).

 2003 г.
 23 мая: Польша — Германия 3:1 (22:25, 29:27, 25:23, 25:12).
 30 мая: Польша — Хорватия 3:0 (29:27, 25:16, 25:20),
 31 мая: Словакия — Германия 0:3 (10:25, 21:25, 19:25).
 4 июня: Польша — Словакия 3:1 (14:25, 25:16, 25:19, 25:19).
 7 июня: Хорватия — Греция 0:3 (21:25, 11:25, 19:25).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира категории «А» путёвки на чемпионат Европы 2003 года получили по две лучшие команды из групп — Украина, Румыния, Сербия и Черногория, Нидерланды, Польша, Германия, а также Чехия и Словакия, имеющие лучшие показатели среди команд, занявших в группах третьи места. 

Худшие команды в группах (Венгрия, Франция, Хорватия) на отборочный цикл чемпионата Европы-2005 переводятся в категорию «В».

Категория «В»

Группа 1 

 14—16.06.2002. Рига (Латвия)
 30 мая: Азербайджан — Португалия 3:0 (25:16, 25:12, 25:17); Латвия — Финляндия 3:2 (16:25, 25:19, 18:25, 25:23, 15:7).
 31 мая: Азербайджан — Финляндия 3:0 (25:19, 25:16, 25:20); Латвия — Португалия 3:0 (25:18, 25:20, 28:26).
 1 июня: Финляндия — Португалия 3:1 (21:25, 27:25, 25:14, 25:23); Азербайджан — Латвия 3:2 (16:25, 25:14, 21:25, 25:22, 15:7).

 6—8.06.2003. Баку (Азербайджан)
 6 июня: Финляндия — Латвия 3:0 (25:13, 25:20, 25:21); Азербайджан — Португалия 3:0 (25:15, 25:13, 25:18).
 7 июня: Португалия — Финляндия 3:2 (25:19, 23:25, 25:17, 23:25, 15:6); Азербайджан — Латвия 3:0 (25:18, 25:9, 25:17).
 8 июня: Латвия — Португалия 3:1 (25:19, 25:21, 27:29, 25:15); Азербайджан — Финляндия 3:1 (25:18, 21:25, 25:21, 25:19).

Группа 2 

 14—16.06.2002. (Бельгия)
 14 июня: Белоруссия — Швейцария 3:0 (25:11, 25:14, 25:23); Бельгия — Дания 3:0 (25:10, 25:18, 25:15).
 15 июня: Белоруссия — Дания 3:0 (25:16, 25:19, 25:15); Бельгия — Швейцария 3:0 (25:8, 25:11, 25:8).
 16 июня: Дания — Швейцария 3:0 (25:21, 25:18, 25:14); Бельгия — Белоруссия 3:0 (25:18, 25:20, 25:20).

 6—8.06.2003. Барановичи (Беларусь)
 6 июня: Бельгия — Швейцария 3:0 (25:7, 25:21, 25:12); Белоруссия — Дания 3:0 (25:8, 25:16, 25:14).
 7 июня: Бельгия — Дания 3:0 (25:11, 25:18, 25:11); Белоруссия — Швейцария 3:0 (25:11, 25:16, 25:10).
 8 июня: Дания — Швейцария 3:0 (25:13, 26:24, 25:16); Белоруссия — Бельгия 3:1 (22:25, 25:18, 25:13, 25:22).

Группа 3 
31.05.2002—28.06.2003

 2002 г.
 31 мая: Австрия — Швеция 0:3 (14:25, 16:25, 15:25).
 2 июня: Испания — Словения 3:1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:15).
 7 июня: Австрия — Израиль 0:3 (17625, 24:26, 14:25).
 9 июня: Швеция — Испания 0:3 (11:25, 14:25, 17:25),
 10 июня: Швеция — Израиль 3:0 (25:17, 25:15, 25:19).
 12 июня: Испания — Израиль 3:0 (25:17, 25:14, 26:24).
 15 июня: Словения — Швеция 3:2 (21:25, 25:14, 25:21, 23:25, 15:9).
 21 июня: Австрия — Испания 0:3 (12:25, 6:25, 13:25).
 22 июня: Словения — Израиль 3:0 (25:17, 25:18, 25:15).
 29 июня: Словения — Австрия 3:0 (25:17, 25:17, 25:13).

 2003 г.
 24 мая: Австрия — Словения 0:3 (14:25, 15:25, 23:25).
 26 мая: Швеция — Австрия 3:0 (25:20, 25:15, 25:17),
 6 июня: Израиль — Австрия 3:0 (25:9, 25:11, 25:19).
 7 июня: Испания — Австрия 3:0 (25:5, 25:16, 25:11).
 8 июня: Израиль — Испания 0:3 (19:25, 16:25, 15:25).
 9 июня: Швеция — Словения 0:3 (22:25, 17:25, 18:25).
 10 июня: Израиль — Швеция 3:2 (25:18, 24:26, 25:23, 16:25, 15:12).
 11 июня: Израиль — Словения 3:0 (25:23, 25:21, 25:21).
 21 июня: Испания — Швеция 3:0 (27:25, 25:13, 25:19).
 28 июня: Словения — Испания 0:3 (17:25, 18:25, 18:25).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира категории «В» победители групп (Азербайджан, Бельгия, Испания) на отборочный цикл чемпионата Европы-2005 переводятся в категорию «А».

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Архив волейбольных результатов на сайте www.cev.lu

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
2002 год в волейболе
2003 год в волейболе
Волейбол